Суперкубок Фарерських островів з футболу 2007 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 березня 2007 року між чемпіоном Фарерських островів ГБ Торсгавн і володарем кубка Фарерських островів Б36 Торсгавн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на faroesoccer.com 

2007
Фарерські острови